
Molekulska formula -{C18H32O2}- se može odnositi na:

 Konjugovana linoleinska kiselina
 Linolna kiselina
 Linoelaidinska kiselina
 Malvalinska kiselina
 Rumeninska kiselina